Jedlińsk est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Jedlińsk, dans le powiat de Radom
 du village de Jedlińsk, chef-lieu de cette gmina

Homonymie de toponyme